Die Rakuten Japan Open Tennis Championships 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Oktober 2010 in Tokio stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open gespielt, die genau wie die Rakuten Japan Open Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten.

Titelverteidiger im Einzelbewerb war der Franzose Jo-Wilfried Tsonga, er schied jedoch bereits in der ersten Runde gegen den späteren Finalisten Gaël Monfils aus. Im Finale setzte sich der Weltranglistenerste Rafael Nadal mit 6:1, 7:5 gegen Monfils durch. Damit gewann Nadal seinen siebten Titel des Jahres sowie seinen 43. Karrieretitel. Auch im Doppel konnten die topgesetzten Österreicher Julian Knowle und Jürgen Melzer den Titel nicht verteidigen. Sie scheiterten im Viertelfinale am brasilianischen Duo Marcelo Melo/Bruno Soares klar mit 2:6, 2:6. Der Doppeltitel ging an Eric Butorac und Jean-Julien Rojer. Es war ihre zweite gemeinsame Finalteilnahme, und ihr erster gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.100.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.226.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 3. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten sind, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb sind je Spieler zu verstehen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 74 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Kōtō